Payet est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises, . .

.

Personnalités 
 Alain Payet (1947-2007), réalisateur français ;
 Anne-Marie Payet (née en 1949), femme politique française ;
 Christophe Payet (né en 1940), homme politique français ;
Claude Payet (1848-?), communard ;
 Dimitri Payet (né en 1987), footballeur international français ;
 Emmanuelle Payet (née en 1986), judoka française ;
 Florent Payet (né en 1986), cycliste français, spécialiste de la descente VTT ;
 Gaël Payet (né en 1984), footballeur français ;
 Jean-Michel Payet (né en 1955), architecte, illustrateur et écrivain français ;
 Jean-Paul Payet (né en 1960), coureur de fond français ;
 Laëtitia Payet (née en 1985), judoka française ;
 Lylian Payet (né en 1945), homme politique français ;
 Manu Payet (né en 1975), humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, animateur de radio et de télévision français ;
 Marie Payet (née en 1992), mannequin et chanteuse française, Miss Réunion 2011,  de Miss France 2012 et  de Miss Univers 2012 ;
 Pascal Payet (né en 1963), braqueur français ;
 Paulet Payet (né en 1947), homme politique français ;
 Roger Payet (1894-1966), homme politique français ; 
 Valérie Payet (née en 1964), animatrice de télévision et de radio française.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des noms de famille français

Lien externe 
 

Patronyme réunionnais